Roha kan syfta på följande platser:

Indien 

 Roha (ort i Indien, Gujarat), Kachchh, 
 Roha (ort i Indien, Maharashtra), Raigarh, 

Robotskapade Indienförgreningar